Пятый:

 Пятый — разъезд в Алакольском районе Алматинской области Казахстана.
 «Пятый» — парусный 42-пушечный фрегат Азовской флотилии и Черноморского флота России.
 «Пятый» — общероссийский государственный телеканал

См. также